Бахри Танрикулу (, род. 16 марта 1980) — турецкий тхэквондист, серебряный призёр олимпийских игр 2004 года, участник игр 2008 и 2012 годов в составе команды Турции. Его сестра Азизе также является призёркой Олимпийских игр по тхэквондо.

Карьера 
В 2004 году на Олимпийских играх в весовой категории до 80 кг победил филиппинца , тунисца Хичема Хамдуни, азербайджанца Рашада Ахмадова и устпил в финале американцу Стивену Лопесу.

В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине в весовой категории до 80 кг в первом же круге снова проиграл американцу Стивену Лопесу.

В 2012 году на Олимпийских играх в весовой категории свыше 80 кг победил в боях против грека Александроса Николаидиса, южнокорейца Чха Дон Мина и уступил в полуфинале габонцу Энтони Обаме.

В утешительных боях за бронзу он уступил китайцу Лю Сяобо.

Примечания

Ссылки 
 Б. Танрикулу на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года

Тхэквондисты Турции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года